Реч португалски може означавати:

 португалски језик
 Португал
 Португалци